A Wickie und die starken Männer a következőkre utalhat:

 Viki, a viking, 1974-75-ben futott NSZK-osztrák-japán animációs sorozat
 Wickie és az erős emberek, előbbi 2009-es élőszereplős feldolgozása